Paul Cormier peut faire référence à : 

 Monsieur Pointu (1922-2006), un  violoneux québécois, 
 Paul Cormier (1921 - 1972), un homme politique français ;
 Paul Cormier (1997), un footballeur français jouant au poste d'attaquant dans le club du Borussia Dortmund